Laas, Laàs ou LAAS :

Patronyme 
 Ernst Laas (1837-1885), philosophe positiviste allemand.
 Maria-Elena Laas (née en 1983), actrice américaine.

Toponyme

France
 Laas (Laàs en gascon) : commune française du Gers.
 Laas : commune française du Loiret.
 voir aussi : Démographie de Laas
 Laàs : commune française des Pyrénées-Atlantiques.
 Laas, un ancien clos de Paris.

Italie
 Laas est le nom allemand de Lasa dans la région bilingue (italien + allemand) du Trentin-Haut-Adige en Italie.

Hydronyme 

Rivière Laas, un affluent de la rivière Bell coulant dans le territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Laas: cours d'eau du Béarn (département des Pyrénées-Atlantiques).

Acronyme 

 LAAS : système d'atterrissage d'avion basé sur le GPS.
 LAAS : laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (laboratoire du CNRS, basé à Toulouse).

Fiction 
 Laas est une ville fictive de la principauté de Meara, dans le cycle des Derynis.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie d'acronyme
Homonymie d'hydronyme